Ибе́ры — народ, живший на территории современной Испании, примерно с 1-го тысячелетия до н. э.

Происхождение 
Согласно различным гипотезам, иберы:
 мигрировали из Восточного Средиземноморья
 мигрировали из Северной Африки
 потомки носителей археологических культур Эль-Аргар и Мотильяс
 являлись кельтами

Иберы жили вдоль средиземноморского побережья Испании, в Андалусии, Мурсии, Валенсии и Каталонии. Также иберы оказали влияние на культуру кельтов северно-центральной части полуострова (кельтиберы).

Обладали навыками обработки металлов, включая бронзу, и земледелия. Позже иберы образовали более целостное государство, с городами и социальным устройством. Торговали металлом с Финикией, Грецией, Карфагеном.

История 
Первые упоминания об иберах были сделаны греческими колонистами в VI веке до н. э. Они также называли иберами и другой народ, известный как иберы Кавказа, образовавшие государство Иберия (, ) в Восточной Грузии (Картли) на рубеже IV—III вв. до н. э., часто упоминаемое античными и византийскими авторами. Достоверно неизвестно, есть ли какая-либо связь между этими народами или это простое совпадение. В любом случае иберы Пиренейского полуострова стали контактировать с греками гораздо раньше своих кавказских тёзок. Финикийцы создали свою первую колонию на Пиренейском полуострове в 1100-х годах до н. э. и, соответственно, контактировали при этом с иберами. От финикийцев они научились письму и впоследствии разработали письменность для своего языка. Позднее иберы добавили в свою письменность элементы греческого алфавита.

Иберскую письменность дешифровал в 1941 году Мануэль Гомес-Морено.

В XIX веке появляется теория «Лигуро-иберского субстрата», основанная на общности доримской топонимики на восточном побережье Испании, на Корсике и в Лигурии. Сторонниками данной теории, которая имеет поддержку и в настоящее время, были такие известные лингвисты, как Пауль Кречмер, Жубэнвиль и др.

Внешнее влияние 
Кельты появились в Испании в начале 1-го тысячелетия до н. э. Со временем кельтская культура стала основной на западе и севере территории современной Испании, а на юге иберская культура осталась доминирующей. В центре Испании культуры смешались, и там образовались так называемые кельтиберы.

Иберы и кельтиберы активно вели торговлю с другими народами Средиземноморья. Иберские керамические изделия были найдены во Франции, Италии и в Северной Африке. Они также поддерживали тесные связи с греками, и даже обменивались знаниями. Например, иберы переняли у греков некоторые художественные навыки. Статуи «Дама из Басы» и «Дама из Эльче» демонстрируют весьма неплохие навыки иберских мастеров.

Иберы и кельтиберы за короткое время между Первой и Второй Пунической войнами, были подчинены Карфагену и пополнили армию Ганнибала. Позже римляне завоевали Пиренеи и медленно подавили все местные культуры и языки.

Галерея

См. также 
 Бронза Леванте
 Клад из Вильены
 Культура Лос-Мильярес
 Эль-Аргарская культура

Примечания

Литература

Ссылки 

 Подробная карта Иберии (около 200 до н. э.) (pt)
 La cultura ibérica en el Museu de Prehistòria de València
 Iberos
 Revista de Estudios Ibéricos
 Los iberos
 Epigrafía ibérica
 Mapa con la distribución de lenguas en Iberia, ca. 250 a. C.
 Mapa etnológico de Iberia, ca. 200 a. C.  (en portugués)
 Enlaces a páginas relacinadas con los Iberos, Universidad de Jaen.

Исчезнувшие народы Европы
История Испании
История Португалии
Племена древней Испании